Giordano Orsini, cardinale del XII secolo
 Giordano Orsini, cardinale del XIII secolo
 Giordano Orsini, senatore di Roma del XIV secolo
 Giordano Orsini, cardinale del XV secolo
 Giordano Orsini, condottiero del XIV secolo
 Giordano Orsini di Monterotondo, condottiero del XVI secolo